Baltar puede referirse a:

Toponimia

en España

en La Coruña 
 Baltar (Aranga), lugar de la parroquia de Cambás, municipio de Aranga.
 Baltar (Carballo), lugar de la parroquia de Artes, municipio de Carballo.
 Baltar (Irijoa), lugar de la parroquia de Mántaras, municipio de Irijoa.
 Baltar (Mellid), parroquia y lugar del municipio de Mellid.
 Baltar (Mugía), lugar de la parroquia de Villastosé, municipiode Mugía.
 Baltar (Narón), lugar de la parroquia de Val, municipio de Narón.
 Baltar (Paderne), lugar de la parroquia de Souto, municipio de Paderne.
 Baltar (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de Lesón, municipio de Puebla del Caramiñal.
 Baltar (Villarmayor), lugar de la parroquia de Grandal, concello de Villarmayor.

en Lugo 

 Baltar (Begonte), lugar de la parroquia de Damil, municipio de Begonte.
 Baltar (Chantada), lugar de la parroquia de Brigos, municipio de Chantada.
 Baltar (Pastoriza), parroquia y lugar del municipio de Pastoriza.
 Baltar (Villalba), lugar de la parroquia de Belesar, municipio de Villalba.

en Orense 
 Baltar (Orense), municipio.
 Baltar (parroquia), parroquia y lugar de dicho municipio.

en Pontevedra 
 Baltar (Caldas de Reyes), lugar de la parroquia de Cesar, municipio de Caldas de Reyes.
 Baltar (Cambados), lugar de la parroquia de Castrelo, municipio de Cambados.
 Baltar (La Estrada), lugar de la parroquia de Riveira, municipio de La Estrada.
 Baltar (Puentecaldelas), lugar de la parroquia de Justanes, municipio de Puentecaldelas.
 Baltar (Sangenjo), lugar de la parroquia de Adigna, municipio de Sangenjo.

en Portugal 

 Baltar (Paredes), villa y freguesia del municipio de Paredes, distrito de Oporto.

Otros 
 Gaïus Baltar, personaje de la serie Battlestar Galactica.
 Playa de Baltar, playa de la localidad de Portonovo, en el ayuntamiento de Sangenjo, España.

Referencias